Purvis kan syfta på:

 Purvis – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Antarktis 

 Purvis (udde),

USA 

 Purvis, Mississippi – countyhuvudort, Mississippi, Lamar County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar